АКСМ-420 ( БКМ-420  ) — низкопольный троллейбус производства Белкоммунмаш. Относится к четвёртому поколению троллейбусов, разработанных заводом.

Конструкция

Интерьер 
Троллейбус в ранних модификациях имеет 35 мест для сидения, из них 29 стационарные и 6 по правому борту откидные. Это сделано, чтобы увеличить вместимость машины в час-пик. Всего салон может вместить 115 пассажиров.

Кузов 
Габариты троллейбуса соответствуют принятым стандартам: длина — 12,79 метра, ширина — 2,5, высота — 2,86 метра. Кузов изготовлен из композитных материалов. Машина оборудована электрическим выдвижным пандусом и системой «приседания» до уровня тротуара. Салон оснащён системой климат-контроля, поэтому форточек в окнах нет. В более поздних образцах форточки появились.

Благодаря разработанным на НПО «Энергия» конденсаторным батареям троллейбус может проехать не менее 5 км с полным салоном без контакта с проводами. Это позволит в случае необходимости объезжать дорожные заторы или иные препятствия.

Технические данные:
 Расположение сидений по схеме 2+1 и 2+2
 Обшивка кузова из композитных материалов
 Синхронизированные визуальная и акустическая информационные системы для пассажиров
 Для облегчения доступа пассажиров с ограниченной мобильностью предусмотрены: места для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, механический пандус с ручным управлением, система понижения уровня пола троллейбуса со стороны входа
 Остекленная перегородка с дверью и форточкой для продажи билетов отделяет кабину водителя от пассажирского салона
 Система от зажатия пассажиров между створками дверей
 Система контроля токоутечки со звуковой и световой сигнализацией
 Система отопления калориферного типа
 Кондиционирование кабины водителя
 Двигатель переменного тока
Опционально:
 Системы пожаротушения, видеонаблюдения с функцией записи и хранения информации на носителе
 Автоматическая централизованная система смазки
 Кондиционирование салона
 Место для кондуктора с индивидуальным обогревом
 GPS-оборудование с системой глобального позиционирования

Модификации 
 АКСМ-42003А «Витовт» − Модификация с повышенной вместимостью и увеличенной скоростью до 200 км/ч
 АКСМ-42000М «Витовт»
 АКСМ-420030 «Витовт» - Зарубежная модификация

Эксплуатирующие города 

Ещё три машины, проходившие тестовую эксплуатацию в городах Белоруссии, а также Коврове и Медельине (Колумбия), были возвращены на завод.

Галерея

См. также 
 Тролза

Примечания

Ссылки 
 Описание модели на сайте Белкоммунмаш
 Чертёж троллейбуса
 Интервью с главным конструктором
 Видеосюжет Белорусского телевидения

Белкоммунмаш